WTF — абревіатура латиницею, багатозначний термін

 WTF — абревіатура інтернет-сленгу, що означає «що за фігня?» ()
 WTF — Welcome to Facebook
 W.T.F. — 10 епізод 13 сезону серіалу South Park
 WTF (альбом) — альбом співака Ваніла Айс (Vanilla Ice)
 World Taekwondo Federation — Всесвітня Федерація Тхеквондо
 WTF: Work Time Fun! — набір ігор та міні-програм для PSP (PlayStation Portable)
 Wikileaks Task Force — створений в ЦРУ США підрозділ для вивчення і протидії Wikileaks.